Résultats détaillés de l’édition 2005 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .

Faits marquants 
Dans le tournoi masculin, le Suisse Roger Federer conserve son titre acquis l'année précédente. L'Américain Andre Agassi, ancien double vainqueur (1994, 1999), dispute à 35 ans sa sixième et dernière finale devant son public.

Pour la Belge Kim Clijsters, sa cinquième finale dans un tournoi du Grand Chelem est enfin la bonne. Finaliste malheureuse en 2003, elle domine en deux sets la Française Mary Pierce. Trois mois après son échec à Roland-Garros, celle-ci dispute sa deuxième finale de l'année dans un tournoi majeur.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2005
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en août 2005
Tennis en septembre 2005